Il y a plusieurs maisons de Luxembourg :
 la maison d'Ardenne, fondée par Sigefroy d'Ardenne, premier chef de la maison de Luxembourg (le titre de « comte de Luxembourg » n'apparaît qu'avec Giselbert, peu avant l'an mil), éteinte en 1136 avec le comte Conrad II ;
 la maison de Luxembourg-Limbourg, qui donna quatre empereurs germaniques et plusieurs rois de Bohême. La branche aînée s'éteignit en 1451, mais une branche cadette subsista jusqu'en 1661 et se fondit par mariage dans la maison de Montmorency pour donner :
 la maison de Montmorency-Luxembourg ;
 l'actuelle maison grand-ducale de Luxembourg (voir la catégorie Grand-duc de Luxembourg).

Luxembourg